Oliván steht für:

 Oliván (Huesca), Ort in Spanien

Oliván ist der Familienname folgender Personen:
 Julio López Oliván (1891–1964), spanischer Botschafter